Haithabu steht für:

 Haithabu, mittelalterliche Siedlung, frühe mittelalterliche Stadt in Nordeuropa
 Runensteine von Haithabu, vier auf die Stadt Haithabu zu beziehenden Runensteine
 Wikinger-Museum Haithabu, Museum, das sich der Archäologie und Geschichte der Siedlung Haithabu widmet
 Wikingerhaus von Haithabu im Freigelände von Moesgård (Dänemark)
 Haithabu-Dannewerk, Naturschutzgebiet im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Archäologischer Grenzkomplex Haithabu und Danewerk, UNESCO-Weltkulturerbe Haithabu und Danewerk
 Haithabu (Schiff, 1982), ehemaliges deutsches Mess- und Laborschiff
 Haithabu (Schiff, 2014), deutsches Mehrzweckschiff

Haithabu ist der Name folgender Personen:

 Wulfstan, auch Wulfstan von Haithabu (* vor 880), angelsächsischer Reisender und Händler

Siehe auch:

 Haddeby